Сен-Мише́ль (; св. Михаил):

Топонимы 
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Луаре.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Мёз.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Рона.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Сен-Мишель — коммуна во Франции, департамент Эро.
 Сен-Мишель — один из современных районов Княжества Монако

Прочее 
 Сен-Мишель — станция линии 4 Парижского метрополитена
 Сен-Мишель — конечная станция Голубой линии Монреальского метрополитена.
 Сен-Мишель д’Уэнзе — конголезский футбольный клуб из города Браззавиль
 Сен-Мишель (яхты) — три яхты, последовательно принадлежавшие писателю Жюлю Верну в 1868—1886 годах.

См. также 
 Мон-Сен-Мишель
 Сен-Мишель-ан-Бомон
 Сен-Мишель-ан-Бренн
 Сен-Мишель-д’Оранс
 Сен-Мишель-де-Булонь
 Сен-Мишель-де-Ва
 Сен-Мишель-де-Вес
 Сен-Мишель-де-Ланес
 Сен-Мишель-де-Ливе
 Сен-Мишель-де-Монтень
 Сен-Мишель-де-Сен-Жуар
 Сен-Мишель-де-Шабрийану
 Сен-Мишель-де-Шайоль
 Сен-Мишель-л’Обсерватуар
 Сен-Мишель-Лабадье
 Сен-Мишель-ле-Порт